BBC Sessions 1968–1970 — живий альбом англійської групи Deep Purple, який був випущений 7 листопада 2011 року.

Композиції 
 Hush - 4:07
 One More Rainy Day - 2:56
 Help! - 5:38
 And the Address - 2:06
 Hey Bop a Re Bop - 3:31
 Emmaretta - 3:08
 Wring That Neck - 4:42
 Brian Matthew Interviews Rod Evans - 1:27
 Hey Joe - 4:02
 It’s All Over - 4:14
 The Painter - 2:18
 Laléna - 3:33
 The Painter - 2:43
 I'm So Glad - 3:12
 Hush - 2:28
 Ricochet - 3:07
 The Bird Has Flown - 3:05
 Speed King - 3:25
 Jam Stew - 3:56
 Hard Lovin' Man - 4:13
 Bloodsucker - 3:18
 Living Wreck - 3:25
 Jon Lord Interview - 1:35
 Black Night - 3:29
 Grabsplatter - 4:33
 Into the Fire - 3:49
 Child in Time - 10:48

Склад 
 Род Еванс — вокал
 Рітчі Блекмор — гітара
 Джон Лорд — клавішні
 Нік Сімпер — бас-гітара
 Іан Пейс — ударні
 Ієн Гіллан — вокал
 Роджер Гловер — бас-гітара

Джерела 
 BBC Sessions 1968–1970  allmusic
 BBC Sessions 1968–1970  last.fm

Альбоми Deep Purple
Листопад 2011